Liebstadiidae är en familj av kvalster. Liebstadiidae ingår i överfamiljen Oripodoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Liebstadiidae 58 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Liebstadiidae